Großdorf ist der Name folgender Orte:

 Großdorf (Gemeinde Egg), Ortschaft der Gemeinde Egg, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Großdorf (Gemeinde Kals am Großglockner), Fraktion von Kals am Großglockner, Bezirk Lienz, Tirol
 Großdorf (Rettenberg), Ortsteil der Gemeinde Rettenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Großdorf ist der deutsche Name von 
 Velká Ves (Broumov), Ortsteil von Broumov  in Tschechien
 Velká Ves, Ortsteil von Lukavec u Pacova in Tschechien
 Satu Mare (Arad), Rumänien
 Großdorf (Ostpreußen), bis 1938 Belzonzen, Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945 Bełcząc (Biała Piska) im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Großendorf